Ел Ечадеро има више значења:

 Ел Ечадеро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ечадеро (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику